Baba Business er Brancos første album som soloartist, der blev udgivet den 14. juni 2019 via Sony Music. 

Albummet gik direkte ind på 1. pladsen på den danske album-hitliste. Bare i den første uge var albummet blevet stremet mere end 900.000 gange.

Spor

Hitlister

Ugentelige hitlister

Årslister

Referencer 

Branco-album